Кевин Паффрат (; родился в 1992) — американский блогер и финансовый аналитик, политик, кандидат в губернаторы Калифорнии от Демократической партии.

Биография 
Кевин Паффрат начал свою карьеру в качестве брокера, уча людей правильно делать вложения в недвижимость. К 2018 году он сколотил достаточно большое состояние, чтобы сосредоточиться на ведении блога, в котором рассказывает о политике, криптоэкономике и процентных ставках. К 2021 году Паффрат набрал 1,7 миллиона подписчиков на YouTube и 150 тысяч в Twitter. Он заявил о своих политических амбициях: Паффрат хочет стать губернатором штата Калифорния и рассчитывает на этом посту оперативно решить проблему бездомных, создать систему подземных туннелей для улучшения ситуации в сфере транспорта, легализовать в штате азартные игры, проложить трубопровод от Миссисипи для борьбы с засухами.

14 сентября 2021 года пройдёт голосование об отставке губернатора-демократа Гэвина Ньюсома. Если решение будет положительным, Паффрат станет одним из девяти кандидатов от Демократической партии на этот пост. По данным опроса, проведённого Survey USA, у него самый высокий рейтинг (27 %). Если Ньюсом останется губернатором, Паффрат намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2022 года.

Примечания 

Ютуберы США
Члены Демократической партии США от Калифорнии
Иммигрировавшие в США из Германии